Life Tower steht für folgende Gebäude:

 Metropolitan Life Tower in New York
 Kronsberg life tower in Hannover
 Shin Kong Life Tower in Taipeh
 Weymouth Sea Life Tower, früherer Name des Jurassic Skyline in Weymouth, Dorset, England
 WoodmenLife Tower in Omaha, Nebraska

Siehe auch:
 Life & Casualty Tower in Nashville, Tennessee
 OneAmerica Tower (früher American United Life Insurance Tower) in Indianapolis, Indiana